Kabul kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kabul (provins), 
 Kabul, huvudstaden, 
Kabulfloden

Israel 

 Kābūl, ort, Norra distriktet, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar